Les Faverges steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Etaux im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Saint-Paul-en-Chablais im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Faverges (Begriffsklärung)